Csehország
 Tisová, település a Tachovi járásban
 Tisová, település az Ústí nad Orlicí-i járásban
 Tisová, Bohutín településrésze a Příbrami járásban
 Tisová, Březová egykori településrésze a Sokolovi járásban
 Tisová, Kraslice településrésze a Sokolovi járásban
 Tisová, Nejdek településrésze a Karlovy Vary-i járásban
 Tisová, Otročín településrésze a Karlovy Vary-i járásban